Кулико́во — посёлок лесозаготовителей в Красноборском районе Архангельской области России. Административный центр Куликовского сельского поселения.

География 
Посёлок Куликово находится в центре Красноборского района, на крутом живописном берегу реки Уфтюга.

История 
В 1953 году вверх по течению реки Уфтюга на баржах во время весеннего половодья были завезены строительные материалы для нового поселения.

Население

Экономика 
Посёлок известен как начальный пункт Куликовской узкоколейной железной дороги, которая простирается на многие километры далеко в тайгу, на север, и служит для вывоза заготавливаемого леса на деревообрабатывающие производства Котласа. В 2014 году Куликовская узкоколейная железная дорога не действует, разбирается на металлолом.

Примечания

Ссылки 
 Куликовская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге»

Населённые пункты Красноборского района
Центры муниципальных образований Красноборского района